Lerro ist der Familienname folgender Personen:
 Menotti Lerro (* 1980), italienischer Literat und Akademiker
 Rocco Lerro († 2021), italienischer Stuntman und Schauspieler